Szczecin peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Szczecin, une ville, chef-lieu de la Voïvodie de Poméranie occidentale 
 , un village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Szczecin, un village de la voïvodie de Łódź